Граза́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Гразак — в департаменте Верхняя Гаронна.
 Гразак — в департаменте Верхняя Луара.
 Гразак — в департаменте Тарн.